Заря́дка — многозначный термин:
 Зарядка (разг.) — утренняя гигиеническая гимнастика
 «На зарядку!» — песня (музыка — Компанеец, стихи — Белинский)
 Зарядка (разг.) — зарядное устройство